Alan C. Gilmore, född 1944 i Greymouth, Nya Zeeland, är en nyzeeländsk astronom.

Den 30 augusti 2007 upptäckte han den periodiska kometen, P/2007 Q2.

Minor Planet Center listar honom som A. C. Gilmore och som upptäckare av 42 asteroider, alla utom en tillsamman med sin fru, astronomen Pamela M. Kilmartin.

Asteroiden 2537 Gilmore är uppkallad efter både honom och hans fru.

Asteroider upptäckta av Alan C. Gilmore

Se även
Astronomiska upptäckter av AC Gilmore

Referenser 

Nyzeeländska astronomer
Födda 1944
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Levande personer